The Old Curiosity Shop, o livro de Charles Dickens
 The Old Curiosity Shop (minissérie), produção britânica de 1979
 The Old Curiosity Shop (filme de 1911), filme mudo
 The Old Curiosity Shop (filme de 1914)
 The Old Curiosity Shop (filme de 1921)
 The Old Curiosity Shop (filme de 1934), produção britânica
 The Old Curiosity Shop (filme de 1975)
 The Old Curiosity Shop (filme de 1984)

 The Old Curiosity Shop (filme de 1995)

 The Old Curiosity Shop (filme de 2007)